El acrónimo INM puede referirse a:
 Instituto Nacional de Migración, órgano descentralizado mexicano
 Instituto Nacional de Meteorología, nombre entre 1978 y 2008 de la Agencia Estatal de Meteorología, agencia estatal española